Pedro Pablo Kuczynski, empresari i polític, president del Perú
 Peruanos Por el Kambio, partit polític de Perú, liderat per Pedro Pablo Kuczynski
 Walther PPK (de l'acrònim en alemany Polizei Pistole Kriminale), pistola fabricada a Alemanya